IBM Personal System/2, de tweede generatie personal computers van IBM
PS/2-interface, een interface voor het aansluiten van een toetsenbord en muis
PlayStation 2, een spelcomputer van Sony waarvoor PS/2 soms als afkorting wordt gebruikt